Алекса́ндр Фёдорович Попо́в:
 Попов, Александр Фёдорович (1815—1879) — российский математик.
 Попов, Александр Фёдорович (1906—1978) — советский писатель и кинодраматург.
 Попов, Александр Фёдорович (1916—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза. 
 Попов, Александр Фёдорович (1940—2009) — советский полковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР. Примечания